Привокза́льное () — село в Валковской городской общине Богодуховского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321256005. Население по переписи 2001 г. составляет 510 (238/272 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Привокзальное примыкает к посёлку Газовое, железнодорожная станция Мерчик.
К посёлку примыкает большой лесной массив (дуб) (урочище Круглое) в котором берет начало река Криворотовка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1665 — дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины